Foulkes ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Foulkes, britischer Animator, siehe Smith & Foulkes
 Arthur Foulkes (* 1928), Journalist, Diplomat, Politiker und Generalgouverneur der Bahamas 
 Bill Foulkes (1932–2013), englischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Billy Foulkes (1926–1979), walisischer Fußballspieler

 David Foulkes, Medienwissenschaftler, siehe Kommunikationsmodell nach Katz und Foulkes
 Edward Foulkes, japanischer Dartspieler

 Helena Foulkes (* 1963 oder 1964), US-amerikanische Unternehmerin
 John F. Foulkes (1872–1948), kanadischer Tennisspieler
 Llyn Foulkes (* 1934), US-amerikanischer Künstler
 Mirrah Foulkes, australische Schauspielerin und Filmemacherin
 S. H. Foulkes (1898–1976), deutsch-britischer Psychiater und Psychoanalytiker
 William Henry Foulkes (auch Foulk und Foulke) (1874–1916), englischer Cricket- und Fußballspieler

Foulkes steht für:
 Foulkes Developments, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Foulkes Lecture, jährlicher Veranstaltung der Group Analytic Society, London
 Kommunikationsmodell nach Katz und Foulkes, Modell der Mediennutzungsforschung, das dem Nutzen- und Belohnungsansatz folgt (1962)
 Plant & Foulkes, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Smith & Foulkes, britisches Regie- und Animationsduo, bestehend aus Alan Smith (* 1970) und Adam Foulkes (* 1967)

Siehe auch:
 Foulk
 Foulke